Акватлон — это вид спорта, включающий в себя этап бега, затем этап плавания и затем ещё один этап бега, как одна из разновидностей плавание, а затем бег. Акватлон имеет некоторое сходство с триатлоном и является его простейшей формой. На международном уровне акватлон регулируется Международным союзом триатлона (ITU), в России регулятором является Федерация триатлона России (ФТР).

Стандартная дистанция по акватлону — 2,5 км бега, 1 км плавания и 2,5 км бега. Длинная дистанция состоит из 2 км плавания и 10 км бега. В зависимости от погодных условий правила позволяют изменять длину этапов.

История 
Соревнования, являвшиеся прообразом современного акватлона, были популярны с начала XX века среди спасателей. Американская ассоциация спасателей (National Surf Lifesaving Association of America), основанная в 1965 году, провела в том же году первые национальные соревнования по формуле бег — плавание — бег. Современные профессиональные спасатели соревнуются на стандартной дистанции бег 400 м + плавание 400 м + бег 200 м.

Известные российские акватлеты

Женщины 
 Ирина Абысова — чемпионка мира по акватлону 2013
  — чемпионка мира по акватлону 2015
 Мария Шорец — чемпионка мира по акватлону 2016

См. также 
 Триатлон
 Десятиборье
 Семиборье
 Современное пятиборье
 Аквабайк (триатлон)
 Дуатлон
 Октатлон
 Пятиборье
 Квадратлон
 Swimrun

Ссылки 

Триатлон
Летние виды спорта
Мультиспортивные соревнования
Индивидуальные виды спорта
Гонки на выносливость